Nyomtalanul (1988) – holland krimi
Nyomtalanul (2002–2009) – amerikai krimisorozat
Nyomtalanul (2005) – az Odaát epizódja
Nyomtalanul (2013) – skandináv thriller